Principio de intervención puede referirse a:
 Intervencionismo, un concepto de política económica.
 Conceptos de derecho internacional:
 Derecho de intervención o derecho de injerencia, aducido por las potencias de la Santa Alianza durante la Restauración Europea (1814-1848), con el fin de mantener el Antiguo Régimen frente a la Revolución liberal.
 Principio de no intervención o principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados.
 Comité de No Intervención durante la guerra civil española (1936-1939).
 Intervención humanitaria o injerencia humanitaria.